Фома́ Кузьми́ч Ермако́в (30 апреля 1927, Большое Волково, Вотская автономная область — 11 декабря 2015, Ижевск) — советский удмуртский , в 1954—1976 годах — научный сотрудник, заведующий сектором литературы Удмуртского научно-исследовательского института. Первый среди удмуртов кандидат филологических наук (1961).

Биография 
Родился в 1927 году в деревне Большое Волково Вавожской волости Можгинского уезда (ныне — в  Удмуртии). Из крестьянской семьи.

Окончив сельскую школу-семилетку, в 1941—1944 годах учился в Можгинском ветеринарном техникуме. В 1944—1949 годах — ветеринарный фельдшер при Большеволковском зооветучастке.

В 1949 году поступил на факультет языка и литературы Удмуртского педагогического института. Окончив в 1953 году институт, работал учителем Варзи-Ятчинской школы, затем —  Удмурсткого книжного издательства.

В 1954—1976 годах — старший научный сотрудник, заведующий сектором литературы Удмуртского научно-исследовательского института.

Член КПСС с 1957 года. Член Союза писателей СССР с 1958 года. Кандидат филологических наук (1961).

Изучение им в институте творчества Кузебая Герда привело к исключению его из партии в 1971 году, после нескольких лет апелляций его дело дошло до А. Я. Пельше, в 1978 году восстановлен в рядах членов партии с сохранением партийного стажа решением Контрольной партийной комиссии при ЦК КПСС.

В 1974—1983 годах — литсотрудник бюро пропаганды художественной литературы Союза писателей Удмуртской АССР.

В 1984—2001 — преподаватель в Удмуртском институте усовершенствования учителей: доцент (1984), профессор (1990), заведующий кафедрой методики преподавания удмуртского языка (1991—1999).

С 2001 года на пенсии; продолжал заниматься творческой работой. Умер 11 декабря 2015 в Ижевске.

Труды 
Печатался с 1954 года. Автор свыше 400 научных работ, в числе которых 14 монографий, 4 коллективных монографии, книги, сборники, 5 брошюр, 5 программ по удмуртской литературе для школ и средних специальных учебных заведений около 300 статей, опубликованных в 28 советских и зарубежных газетах.

Один из авторов «Очерков истории удмуртской советской литературы» (1957).

Автор первой монографии по удмуртской литературе («Поэзия и проза М. П. Петрова», 1960), а также монографий «Путь удмуртской прозы» (1975), «Творческие связи удмуртской литературы с русской и другими литературами мира» (1981), «Удмуртская поэма» (1987).

Является автором всех глав об удмуртской литературе в шеститомном издании АН СССР «История советской многонациональной литературы» (1970—1974). Автор более 80 статей в энциклопедиях: Большая советская энциклопедия, Краткая литературная энциклопедия (1962—1978), Литературный энциклопедический словарь (1987), энциклопедия «Удмуртская Республика» (2000).

Награды 
 Заслуженный работник культуры Удмуртской АССР (1989)
 Заслуженный деятель науки Удмуртской Республики (1992)
 Государственная премия Удмуртской Республики (1994) — за книги «Кузебай Герд. Жизнь и творчество» и «Межпредметные связи русской и удмуртской литератур»
 Орден Дружбы народов (1995)
 медали, в том числе:
 «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Почётные грамоты Правления Союза писателей РСФСР (1987) и Государственного Совета Удмуртской Республики (2002)
 Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации (2002).

Примечания

Источники 
 Фома Кузьмич Ермаков  // Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. — М., 1978. — Т. 9. — С. 296.
 Фома Кузьмич Ермаков // Писатели и литературоведы Удмуртии: Биобиблиографический справочник / Сост. А. Н. Уваров. — Ижевск, 2006. — С. 46-48.
 Фома Кузьмич Ермаков: Жизнь и творчество: к 75-летию. — Ижевск: УдГУ, 2002. — 109 с.
 Максимов А. Патриарх удмуртского литературоведения // Герд. — 2002. — 27 апр.
 Богомолова З. Дорогой исследователя // Удмуртская правда. — 1989. — 22 сент.
 Лебедев И. Фома верящий // Удмуртская правда. — 2007. — № 48 (24135; 27 апр.).
 Творчество М. П. Петрова в зарубежной и отечественной критике и переводах: К 100-летию со дня рождения М. Петрова // Луч: журнал. — 2005. — № 11-12. — С. 81-84.
 Фома Кузьмич Ермаков  // Книги Удмуртии почтой.
 90 лет со дня рождения Ермакова Фомы Кузьмича // Научная библиотека Удмуртского государственного университета
 Пислегин Н. В. Удмуртский институт истории в годы Великой Отечественной войны  // Индакар: журнал. — 2015.

Преподаватели Удмуртского государственного университета
Заслуженные работники культуры Удмуртской АССР
Заслуженные деятели науки Удмуртской Республики
Восстановленные в КПСС
Члены Союза писателей СССР
Авторы энциклопедий и словарей